Сазава може бити:

 Сазава (река), река у Чешкој Републици, притока реке Влтаве
 Сазава (Бенешов), град у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Сазава (Ждјар на Сазави), насеље у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Сазава (Усти на Орлици), насеље у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република